Осорно () — активный вулкан в Андах на территории Чили.

География 
Вулкан расположен между озёрами Льянкиуэ и Тодос-лос-Сантос на западном склоне Главной Кордильеры на границе между провинциями Осорно и Льянкиуэ в области Лос-Лагос. Относится к стратовулканам. Высота 2652 метра.
Находится на территории Национального парка Висенте-Перес-Росалес, старейшего национального парка Чили, основанного в 1926 году.

Осорно является одним из самых активных вулканов на юге чилийских Анд, зафиксировано 11 извержений в период между 1575 и 1869 годом. Чарльз Дарвин наблюдал извержение Осорно 19 января 1835 года во время своего кругосветного путешествия на корабле «Бигль».

Галерея фотографий вулкана Осорно

См. также 
 Список вулканов Чили

Примечания

Литература 
 Латинская Америка, том 2, издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1982, стр.282

Ссылки 
 Andeshandbook — Osorno 
 Вулканы — Вулкан Осорно 

Активные вулканы
Вулканы Чили
Стратовулканы Чили
География области Лос-Лагос